Tchad har flere betydninger:

 Tchad – stat i Centralafrika.
 Tchad-søen – sø i Centralafrika.